Чемпионат Монголии по футболу 2015 () среди клубов Столичной лиги проходил в 2015 году. Чемпионский титул защищал Хоромхон (Улан-Батор). Игры проводились по формату «весна-осень». Чемпионом страны стал Эрчим (Улан-Батор).

Турнирная таблица

Региональное распределение команд

Примечания 

Чемпионат Монголии по футболу
Спорт в Монголии в 2015 году
Монголия